Brachycola puede hacer referencia a dos géneros distintos de insectos blatodeos:

 Brachycola, denominación que Jean Guillaume Audinet-Serville empleó en 1839 para el género Hormetica.
 Brachycola, denominación que Henri Louis Frédéric de Saussure empleó en 1864 para el género Parahormetica.

Blaberidae